Ardwight Chamberlain (San Mateo, 16 de fevereiro de 1957) é um ator norte-americano.

Atores dos Estados Unidos